Пасса́р — нанайская фамилия. Известные носители:

 Пассар, Александр Падалиевич (1922—1988) — Герой Советского Союза.
 Пассар, Андрей Александрович (1924—2013) — нанайский советский и российский поэт, заслуженный работник культуры.
 Пассар, Максим Александрович (1923—1943) — снайпер Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.

См. также 
 Бельды
 Оненко
 Ходжер